Die LHJMQ-Saison 2002/03 war die 34. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Die reguläre Saison mit 72 Spielen für jedes der 16 Teams begann am 12. September 2002 und endete am 18. März 2003. Die Playoffs starteten am 20. März 2003 und endeten mit dem fünften Coupe-du-Président-Gewinn der Hull Olympiques am 13. Mai 2003, die sich im LHJMQ-Finale gegen die Halifax Mooseheads durchsetzten.

Reguläre Saison

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, U = Unentschieden, OTN = Niederlage nach Overtime, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Divisionssieger,       = Conferencesieger,       = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner

Conférence Dilio

Conférence LeBel

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Playoffs 
Für die Playoffs qualifizierten sich die 14 punktbesten Mannschaften der Liga, lediglich zwei Teams waren entsprechend nicht an der Endrunde vertreten. Die beiden Conferencesieger Baie-Comeau Drakkar und Val-d’Or Foreurs erhielten ein Freilos für die Achtelfinals und stiegen erst für die Viertelfinalserie in die Playoffs ein.

Playoff-Baum

Coupe-du-Président-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2002/03 der Ontario Hockey League
 Saison 2002/03 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2003

Weblinks 
 LHJMQ 2002/03 auf hockeydb.com

LHJMQ-Saison
Eishockeysaison 2002/03